

Presentación Previa 
La pareja formada por el australiano James Duckworth y el francés Pierre-Hugues Herbert fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja argentina Máximo González y Eduardo Schwank ganaron el título, derrotando a la pareja local André Sá y João Souza en la final, 6–2, 6–3.

Cabezas de serie 
  André Sá /  João Souza (Final)
  '''Máximo González /  Eduardo Schwank (CAMPEONES)
  Diego Schwartzman /  Horacio Zeballos (Primera ronda)
  Guillermo Durán /  Renzo Olivo ''(Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Itajaí 2014